Aqköl kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Aleksejevka (distriktshuvudort), Aqmola, Aqköl Aūdany, 
 Aqköl (periodisk sjö), Zjambyl, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar